Elemènt pomeni prvinski del česa. Navaja lahko na:
 element, sestavni del množice v matematiki
 kemični element - snov, ki je ni mogoče razkrojiti
 elektronski element - gradnik elektronskega vezja.
 element HTML - gradnik dokumenta v formatu HTML
 Element Skateboards, ameriško rolkarsko podjetje

Drugo 
 nacionalni podporni element - vojaška enota, ki skrbi za podporo enotam v tujini
 elementi tira - v astronomiji parametri, s katerimi določimo gibanje nebesnega telesa
 Elementi - temeljno delo geometrije avtorja Evklida